Ситч () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ситч, Роб — австралийский кинорежиссёр, кинопродюсер, сценарист, актёр кино и телевидения, пародист.
 Ситч, Тэмми Линн (род. 1972) — американская женщина-рестлер, более известная под именем Санни ().